Stigmella acalyphae — вид молей-малюток рода Stigmella (Nepticulinae) из семейства Nepticulidae.

Распространение 
Южная Америка: Перу, Анды (3020 м), Calca Departamento.

Описание 
Мелкие молевидные бабочки. Длина передних крыльев самцов около 2 мм, размах — до 4,8 мм. Цвет серовато-коричневый. Жгутик усика самцов состоит из 26-27 члеников. Гусеницы развиваются на растениях Acalypha aronioides Pax & K. Hoffm. (семейство Молочайные), листья которого минируют в октябре. Имаго появляются в ноябре.

Этимология 
Видовое название S. acalyphae происходит от латинского названия растения Acalypha aronioides, на котором развиваются гусеницы.

Примечания 

Stigmella
Насекомые Южной Америки
Эндемики Перу
Животные, описанные в 2017 году